Прави́тельство Вивиани́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Рене Вивиани:

 правительство Вивиани (1) — с 13 июня по 26 августа 1914 года;
 правительство Вивиани (2) — с 26 августа 1914 по 29 октября 1915.

Правительство Франции